18-й чемпионат мира по санному спорту прошёл в 1975 году на санно-бобслейной трассе в Хаммарстранде (Швеция).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Международные спортивные соревнования в Хаммарстранде
Санный спорт в Швеции